Авдіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Авдіївська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район
 Авдіївська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район